Семёнов, Юрий Иванович:
 Семёнов, Юрий Иванович (род. 1929) — советский и российский историк, философ и этнограф.
 Семёнов, Юрий Иванович — советский писатель, сотрудник органов контрразведки, автор документальной повести о Михееве Анатолии Николаевиче.